Municipio de Hamlin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hamlin (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Nelson.
 Municipio de Hamlin (condado de Hamlin, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hamlin.
 Municipio de Hamlin (condado de Audubon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Audubon.
 Municipio de Hamlin (condado de Brown, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Hamlin (condado de Eaton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Eaton.
 Municipio de Hamlin (condado de Mason, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mason.
 Municipio de Hamlin (condado de Lac qui Parle, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lac qui Parle.
 Municipio de Hamlin (condado de McKean, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de McKean.